Proximales Interphalangealgelenk (PIP) steht für:

 Fingermittelgelenk
 Zehenmittelgelenk